Sahel africà, regió al sud del Sàhara incloent Mauritània, Níger, Mali i Txad (algunes distribucions afegeixen Sudan i Burkina Faso)
 Sahel tunisià, regió central de Tunísia 
 Sahel algerià, cadena de turons litorals a l'oest d'Alger, a Algèria